Alessandro Iannuzzi (1975) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Antonio Iannuzzi (1991) – cestista italiano
 Cristian Iannuzzi (1973) – politico italiano
 Francesco Paolo Iannuzzi (1950) – funzionario e politico italiano
 Raffaele Iannuzzi, noto con lo pseudonimo di Lino Jannuzzi (1928) – giornalista e politico italiano
 Tino Iannuzzi, propr. Barbato Iannuzzi (1960) – politico italiano
 Yanina Iannuzzi, propr. Yanina Iannuzzi San Martín (1973) – ex schermitrice argentina

Pagine correlate
Jannuzzi